Chorošavka – centro abitato russo dell'Altaj
 Chorošavka – centro abitato russo dell'Oblast' di Tambov
 Chorošavka – centro abitato russo dell'Oblast' di Tula